Nikolai Alexejewitsch Guljajew ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Alexejewitsch Guljajew (Fußballspieler) (1915–2000), sowjetischer Fußballspieler und -trainer 
 Nikolai Alexejewitsch Guljajew (Eisschnellläufer) (* 1966), russischer Eisschnellläufer